kozłówka – rodzaj roślin z rodziny marzanowatych z jednym gatunkiem – kozłówką długoszyjkową

 W Polsce
 Kozłówka – osada w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Annopol
 Kozłówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Kamionka
 Kozłówka – część wsi Ossowa w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Wohyń
 Kozłówka – część wsi Biesna w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Łużna
 Kozłówka – część wsi Staszkówka w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Moszczenica
 Kozłówka – część wsi Męcina Mała w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Sękowa
 Kozłówka – część wsi Konaszówka w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki
 Kozłówka – część wsi Książ Wielki w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki
 Kozłówka – część wsi Wymysłów w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Kozłówka – część wsi Baczyn w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów
 Kozłówka – część wsi Budzów w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów
 Kozłówka – część wsi Nowa Jastrząbka w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Lisia Góra
 Kozłówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Gzy
 Kozłówka – część wsi Połomia w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Pilzno
 Kozłówka – część wsi Gwoźnica Górna w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec
 Kozłówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Rajgród
 Kozłówka – dzielnica Legionowa, poprzednio folwark.
 Kozłówka – gromada w powiecie lubartowskim

 Miejscowości na Białorusi
 Kozłówka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Chaceżyn
Kozłówka  – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Bildziugi.

 Miejscowość na Ukrainie
 Kozłówka – wieś w rejonie szarogrodzkim obwodu winnickiego

Zobacz też 
 Kozłówek
 Pałac w Kozłówce